Křižanov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Křižanov, Městys im Okres Žďár nad Sázavou
 Křižanov u Branic, Gemeinde im Okres Písek
 Křižanov, Ortsteil von Hrob, Okres Teplice
 Křižanov, Ortsteil von Hořičky, Okres Náchod
 Křižanov, Ortsteil von Hynčina, Okres Šumperk